Братская ГЭС — гидроэлектростанция на Ангаре в городе Братске Иркутской области.
 «Братская ГЭС» — поэма Евгения Евтушенко о строительстве Братской гидроэлектростанции. Написана в 1963—1965 годах и впервые опубликована в 1965 году в журнале «Юность».